Padányi Biró Márton (1693–1762) katolikus főpap
 Bíró Márton (1759–1823) minorita rendi pap, gimnáziumi tanár
 Bíró Márton (1930–1995) építész